Могоча — топоним в России:

 Могоча — город в Забайкальском крае.
 Могоча (приток Осени) — река в Тверской области.
 Могоча — река в Забайкальском крае; приток Амазара.